Jméno a příjmení Vladimír Landa náleží těmto lidem:

 Vladimír Landa (1922) – český spisovatel (1922–1989)
 Vladimír Landa (1923) – český spisovatel (1923–1988)
 Vladimír Landa (entomolog) – český profesor entomologie (1923–2001)
 Vladimír Landa (malíř) – český malíř a scénograf (* 1927)
 Vladimír Landa (překladatel) – český překladatel